Стамбульская футбольная лига (), первоначально именовавшаяся как Лига Константинопольской футбольной ассоциации () была основана Джеймсом Лафонтеном и Генри Пирсом в 1904 году. Первые розыгрыши турнира назывались Стамбульской воскресной лигой, так как игравшие в ней 4 команды («Мода», «Ымогене», «Эльпис» и «Кадыкёй») встречались между собой по воскресениям.

Стамбульская пятничная лига заменила собой воскресную в 1915 году. 7 клубов приняли участие в первом её розыгрыше в сезоне 1915/16: «Галатасарай», «Фенербахче», «Алтынорду Идман Юрду», «Ускюдар Анадолу», «Кючюкчекмедже» и «Анадолу Хисары Идман Юрду».

С сезона 1923/24 по 1950/51 соревнование носило название Стамбульской лиги. В турнире 1952 оно было изменено на Стамбульскую профессиональную лигу.

Стамбульская футбольная лига была первой футбольной лиговой организацией в Османской империи.

Победители

Стамбульская воскресная лига (İstanbul Pazar Ligi) 

 1905 Ымогене
 1906 Кадыкёй
 1907 Кадыкёй

 1908 Мода
 1909 Галатасарай
 1910 Галатасарай

 1911 Галатасарай
 1912 Фенербахче
 1913 Unaccomplished due to Balkan Wars

 1914 Фенербахче

Стамбульская пятничная лига (İstanbul Cuma Lig) 

 1915 Галатасарай
 1916 Галатасарай
 1917 Алтынорду Имдан Юрду

 1918 Алтынорду Имдан Юрду
 1919 Unaccomplished due to Mudros Armistice

 1920 Aborted
 1921 Фенербахче

 1922 Галатасарай
 1923 Фенербахче

Стамбульская лига (İstanbul Lig) 

 1924 Бешикташ
 1925 Галатасарай
 1926 Галатасарай
 1927 Галатасарай
 1928 Aborted due to The Olympics was held in Amsterdam
 1929 Галатасарай
 1930 Фенербахче

 1931 Галатасарай
 1932 Истанбулспор
 1933 Фенербахче
 1934 Бешикташ
 1935 Фенербахче
 1936 Фенербахче
 1937 Фенербахче

 1938 Гюнеш
 1939 Бешикташ
 1940 Бешикташ
 1941 Бешикташ
 1942 Бешикташ
 1943 Бешикташ
 1944 Фенербахче

 1945 Бешикташ
 1946 Бешикташ
 1947 Фенербахче
 1948 Фенербахче
 1949 Галатасарай
 1950 Бешикташ
 1951 Бешикташ

Стамбульская профессиональная футбольная лига 

 1952 Бешикташ
 1953 Фенербахче
 1954 Бешикташ
 1955 Галатасарай
 1956 Галатасарай
 1957 Фенербахче
 1958 Галатасарай
 1959 Фенербахче

Лучшие бомбардиры

Рекорды

Титулы 
 Most titles: 15, joint record
 Фенербахче
 Галатасарай

 Most consecutive titles: 5
 Бешикташ (1938—1939, 1939—1940, 1940—1941, 1941—1942, 1942—1943)

Крупнейшие победы 
 20:0, Галатасарай — Вефа, 1925—1926
 16:0, Фенербахче — Anadolu Üsküdar 1908, 1930—1931
 14:0, Фенербахче — Topkapı SK, 1938—1939
 14:0, Фенербахче — Topkapı SK, 1939—1940
 14:1, Галатасарай — Anadolu Üsküdar 1908, 1914—1915
 13:0, Фенербахче — Süleymaniye SK, 1930—1931
 13:0, Бешикташ — Hilal SK, 1939—1940
 13:1, Фенербахче — Davutpaşa SK, 1942—1943
 12:0, Фенербахче — Süleymaniye SK, 1915—1916
 12:0, Бешикташ — Topkapı SK, 1939—1940
 12:1, Галатасарай — Topkapı SK, 1936—1937
 12:1, Бешикташ — Taksim SK, 1941—1942
 11:2, Бешикташ — Eyüp SK, 1936—1937
 11:2, Галатасарай — Eyüp SK, 1937—1938
 11:2, Бешикташ — Eyüp SK, 1937—1938
 11:2, Бешикташ — Kasımpaşa SK, 1943—1944
 11:2, Бешикташ — Истанбулспор, 1943—1944

Примечания 

 4. Constantinople Football League, Ahmed Aramyan, 1951 Penguen Publishing
 Erdoğan Arıpınar; Tevfik Ünsi Artun, Cem Atabeyoğlu, Nurhan Aydın, Ergun Hiçyılmaz, Haluk San, Orhan Vedat Sevinçli, Vala Somalı (June 1992). Türk Futbol Tarihi (1904—1991) vol.1, Page(28-57), Türkiye Futbol Federasyonu Yayınları.

 
Появились в 1904 году
Футбол в Турции
Спорт в Стамбуле
1900-е годы в Турции